Speers (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
 Speers (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland.